Здравко Попов може да се отнася за:

 Здравко Попов (р. ?) – български футболист
 Здравко Попов (р. 1939) – български писател
 Здравко Попов (р. ?) – български философ и политик, директор на Дипломатическия институт